Libyen steht für:

 Libyen, ein Staat in Nordafrika
 Königreich Libyen (1951–1969)
 Arabische Republik Libyen (1969–1977)
 Libysch-Arabische Dschamahirija (1977–2011), siehe politisches System der Libysch-Arabischen Dschamahirija
 Italienisch-Libyen (1934–1943), ehemalige italienische Kolonie in Nordafrika

 Cyrene, ein Provinzteil des Römischen Reiches, siehe Creta et Cyrene
 Kyrene, eine griechische Kolonie der Antike

Siehe auch:

 Libya superior, Libya inferior
 Cyrene